Coquivacoa es la cuarta parroquia en orden de creación del Estado Zulia, lleva el nombre originario del Golfo de Venezuela, así fue llamado por los primeros pobladores de la región. Ha evolucionado paulatinamente con el correr del tiempo y se ha desarrollado tanto comercial como urbanísticamente debido a que el hombre ha sentido la necesidad de poblar las zonas de acuerdo a sus intereses propios. La parroquia Coquivacoa, forma parte del Municipio Maracaibo y de la ciudad de Maracaibo.

Actualmente cuenta con una superficie de 19,4 km². Entre sus lugares de interés turísticos más conocidos se encuentra Santa Rosa de Agua y Santa Rosa de Tierra; el Preescolar modelo de los pescadores, Isla Dorada, La Paragua, Playa de la Policía, Parque Mirador del Lago, entre otros. La Jefatura de la Parroquia se encuentra actualmente ubicada al final de la Avenida Milagro Norte (al lado del Centro de Conscripción Militar- La Barraca).

Límites generales 
Está ubicado al norte y tiene el lago como límite noroeste, colindante de La Punta Capitán Chico y la zona palafitica de Santa Rosa de Agua, donde se extiende hasta la Prolongación Avenida Circunvalación N.º 2, limita al sur con la Parroquia  Olegario Villalobos y al oeste con  Juana de Ávila.

División político-territorial

Norte 
 Desembocadura del canal La Vega al Lago de Maracaibo. Se continúa por la Costa del Lago de Maracaibo, con rumbo sureste hasta el punto N.º 2. 
 Sitio denominado Capitán Chico. Este: Desde el punto anterior se sigue por la costa del Lago de Maracaibo, con rumbo oeste y sureste hasta el punto N.º 3. 
 Desembocadura de la Cañada Zapara al Lago de Maracaibo.

Sur 
Desde el punto anterior se sigue por el centro de la Cañada Zapara, aguas arriba hasta el punto N.º 4. 

 Avenida El Milagro. Se sigue por el eje medio de la Avenida El Milagro Norte, con rumbo sur hasta el punto N.º 5. 
 Prolongación Avenida Circunvalación N.º 2. Se sigue por el eje medio de la Prolongación Avenida Circunvalación N.º 2, con rumbo oeste hasta intersecar el punto N.º 6. 
 Avenida 15 (Las Delicias). Oeste: Desde el punto anterior se sigue por el eje medio de la Avenida Delicias, con rumbo norte (convirtiéndose la misma en la Avenida Fuerzas Armadas) hasta el punto N.º 7. 
 Avenida Milagro Norte. Se continúa por el eje medio de la Avenida Milagro Norte, con rumbo noroeste hasta el punto N.º 8. 
 Carretera Vía el Moján. Se sigue por el eje medio de la carretera Vía el Moján, con rumbo norte hasta el punto N.º 9. 
 Canal La Vega. Se sigue por el centro del canal La Vega, agua abajo, hasta llegar el punto N.º 1. 

Esta parroquia cuenta con una población total de 61.326 habitantes distribuidos en superficie de 19,4 km. cuadrados.

Geología 
La parte Nor-Sur-Oeste de la Parroquia Coquivacoa pertenece a la formación El Milagro, el cual se originó por la presencia de ambientes fluvio lacustres marginales en una amplia llanura paleocostanera, y que datan del período del pleistoceno inferior; esta zona se encuentra cubierta por espesores delgados de suelos "in situ" y aluviones recientes arrastrados por las principales cañadas del área. La superficie está recubierta por materiales areno-lino-arcillosos producto de la erosión arrastre y posterior sedimentación de las cañadas Zapara y Caribe. 

En su estructura geológica atraviesa por una serie de lineamientos de fallas altivas orientadas en sentido nor-este que controlan algunas cursos de agua, como por ejemplo: La Cañada Los Caribes, y a la altura nor-este del Barrio El Relleno; existe otros lineamientos al Norte en los Barrios Altos de Jalisco, El Valle, 18 de octubre, Teotiste de Gallegos e Irama. El Barrio Altos de Jalisco se encuentra sobre una línea de falla de 500 m de longitud aproximados que se inclina hacia el Norte y se orienta hacia el Lago. Por otra parte la influencia neotectónica se evidencia en el trazado de la línea costera en Isla Dorada, se refleja por los hundimientos y levantamientos de bloques originado por las fallas activas del rumbo nor-este. 

Al sur de Puerto Caballo y norte de Capitán Chico se presenta como un sector costero rectilíneo levantado por la erosión. Los depósitos lacustres, se localizan en los alrededores de Santa Rosa de Agua y su Origen se relaciona con los aportes de las mareas y la Cañada Los Caribes. Son medios húmedos, cubiertos en su totalidad, en épocas pasadas, por manglares, los cuales empezaron a desaparecer, para dar paso a los barrios de Santa Rosa, el Relleno y parte de Puntica de Piedra, a través de relleno de escombros, basuras, residuos sólidos y materiales areno-lino-arcillosos procedentes de los saques de la "Altiplanicie de Maracaibo", donde aflora la formación El Milagro.

Relieve 
Es relativamente plano, ya que la mayor parte de su superficie es baja representándose en el mapa de 0 m del nivel del Lago de Maracaibo a 20 m hacia la parte norsudoeste de la parroquia, abarcando a los sectores de Isla Dorada, Santa Rosa de Tierra, los Pescadores, Santa Rosa de Agua, Los Reyes Magos, Altos de Jalisco, Puntíca de Piedra, Leonardo Ruíz Pineda, Zapara, Pueblo Aparte, parte de Irama, Monte Claro, 18 de octubre, El Valle, Monte Bello, La Lucha, La Salina, Norte Independiente, El Relleno, Teotiste de Gallegos y la parte norte de la Avenida Fuerzas Armadas. También se encuentran zonas inundables o de inestabilidad geológica como las del sector adyacente a Santa Rosa de Agua, hasta la Punta Capitán Chico y en la parte sur del Barrio Los Pescadores. La parte más alta se encuentra ubicada al sur-este encontrándose una altura mayor de 20 m, y menor que 40 m, presentándose elevaciones en Canta Claro, Irama, La Paragua, El Portal, El Rosal, El Doral y parte de Monte Bello.

Suelo 
Presenta una cobertura superficial predominantemente arenosa friable. Son permeables en la mayoría de los casos, a excepción de las áreas donde la erosión laminar o los movimientos de tierra eliminó esta capa arenosa, para dar paso a un horizonte arcillo-limo-arenoso, endurecido o mediantemente endurecido, por óxido de hierro y manganeso. En las áreas planas, la cobertura arenosa es más espesa disminuyendo a medida que se pasa de la topografía ondulada y planos ligeramente inclinados donde aparece una especie de ostras ferruginosas, con gravas, que protegen los suelos de la erosión fluvial y eólica. La mayoría de los suelos presentan fácil condiciones de excavación y adecuación del terreno para el uso urbano, debido a varios factores como son: alteración de las capas de areniscas, arcilitas y limolitas de la formación El Milagro. 

Los suelos areno-limosos cubiertos por manglares, con tendencia a ser recubiertos por escombros; arenosos recubiertos por relleno; arcillo limosos recubiertos por manglares y albuferas y recubiertos por agua permanentemente; arenosos cubiertos por relleno, susceptibles a las inundaciones; rellenos en general en la ribera lacustre; todos estos tipos de suelos mencionados están localizados en las riberas lacustres; todos estos tipos de suelos mencionados serán localizados en las riberas lacustres y en los alrededores del Barrio Santa Rosa de Agua y la Urbanización Isla Dorada. 

Su composición granulométrica se relaciona con materiales finos (arcillo-limoso), típico de un ambiente de aguas tranquilas (lacustre y fluviales) y arrastres de sedimentos arenosos de la corriente litoral norte. En la mayoría de los casos son permeables de consistencia moderada y de poco espesor y condiciones pésimas de drenaje. son suelos pobres en nutrientes, por inmovilización de los mismos, cuando se destruye el ecosistema manglar resultan suelos estériles, que se deterioran irreversiblemente. Al ser disecados por otras de drenaje los sedimentos arcillosos se comprimen y disminuyen de volumen al humedecer nuevamente se dilatan dando como resultado asentamientos en las construcciones con grietas en paredes y muros. 

En la actualidad se observan continuos rellenos en los sectores ribereños del Lago con escombros, basuras a residuos sólidos con materiales provenientes de los saques realizados en la altiplanicie de la formación El Milagro resultando un desequilibrio natural del ecosistema manglar y por otra un medio físico artificial para la construcción de viviendas con problemas de drenaje y con problema de contaminación de las aguas. A lo largo de la ribera lacustre se han continuado realizando rellenos que sirven de base a edificaciones modificando el trazado de la línea costera, lo cual trae como consecuencia cambios en los flujos de salidas de las cañadas, aumento en la sedimentación de sus causes y aumento de las manchas de las inundaciones en épocas de máximas precipitaciones. 

Los suelos areno-limoso litorales se localizan al Norte del Barrio El Relleno y al sur de Isla Dorada; son permeables pobremente consolidados, susceptibles a la erosión laminar, fáciles de remover y excavar, adecuados al uso urbano. Los suelos lacustres están formados predominantemente por fracciones finas (arcillas y limos) con texturas arenosas, como sucede en el sector que conforma el espolón arenoso litoral de La Punta Capitán Chico, al este del Barrio Santa Rosa de Agua, que se presenta formado por una serie de arenas formadas por la influencia de la corriente litoral de procedencia norte.

Vegetación 
La vegetación existente en la parte nor-este costera, es el predominio de las palmeras de coco y el manglar, estas caracterizan a las playas que dentro de esta se encuentran, así como también en las zonas inundables predomina dicho tipo de vegetación en donde podemos citar el Barrio El Relleno y Santa Rosa de Agua. Por algunas razones de una u otra forma, el hombre ha intervenido en la eliminación de parte de la vegetación para rellenar y construir viviendas, edificios como por ejemplo Isla Dorada y El Relleno: en el resto de la parroquia sólo existen vegetación ornamental incrementada por el hombre cuyas características no son propias del lugar. 

La vegetación predominante se caracteriza por el clima árido debido a su cercanía a las costas lacustres que se extiende desde Isla Dorada, hasta la desembocadura de la Cañada Zapara en el Lago de Maracaibo. En las zonas donde se han construido viviendas existe una vegetación de Monte Bajo y de Cují, esto se puede observar hacia la zona Norte de la parroquia, que están en proceso de creación de viviendas. La vegetación en las partes cercanas a las Cañadas es media y numerosa debido a la humedad.

Hidrografía 
La Cañada Los Caribes: drena sus aguas de lluvias desde el Barrio Los Olivos, atravesando por la parte de las parroquia Juana de Ávila, e Idelfonso Vázquez, hasta llegar a los barrios Teotiste de Gallegos, Reyes Magos, La Lucha, El Relleno y Santa Rosa de Tierra, todos pertenecientes a la Parroquia Coquivacoa. Los últimos cuatro barrios por ser planicies inundables, se ven afectadas en épocas de lluvias. Toda la cañada incluyendo los canales perteneciente a la Cuenca N.º 5, que comprende a su vez cuatro(4) subcuencas, descargan al Lago con un drenaje de 2.794,24 ha. Presenta vegetación media y numerosa, con botaderos de basura, aguas putrefactas y mal olientes, con una pendiente entre 0% a 5%. En el trazado de la Avenida el Milagro, en los sectores El Barril y El Relleno, se comporta como un obstáculo, al desplazamiento de las aguas de lluvias originado problemas de inundación al sur-este de la parroquia. 

Cañada Zapara o Las Tarabas: esta cañada nace en las inmediaciones del Sector Grano de Oro desembocando en el Lago de Maracaibo, a la altura del Monumento a la Marina (Mirador del Lago), en la Avenida El Milagro, luego drena de sectores de la Parroquia Juana de Ávila, hasta llegar a los sectores Monte Claro, 18 de Octubre y Sector Zapara, al que se le debe su nombre. Esta cañada estaba en proceso de limpieza a punto de finalizar, sin embargo, en la calle 58C (Sector 18 de Octubre), el aspecto es desfavorable. Por otra parte sigue vaciando aguas negras al Lago y además tiene antecedentes de inundación con pérdidas materiales y humanas. Su cuenca mide 1.284,93 ha, con una pendiente variable entre 0% y 2% y drena las aguas de las parroquias: Chiquinquirá, Juana de Ávila, Olegario Villalobos y desemboca en la parte sur-este de la Parroquia Coquivacoa al Lago de Maracaibo.

Clima 
Presenta temperaturas constantes entre 27 - 28 °C. La precipitación media anual es de 500-900 mm; la distribución de las mismas es irregular y torrencial lo que acarrea consecuencias de erosión laminar y formación de cáscaras. Los meses relativamente frescos se inician en diciembre, enero y febrero; los meses más calurosos corresponden a junio, julio, agosto y septiembre alcanzando hasta un 28,5 °C, en octubre y noviembre son los meses más o menos calientes con un registro de diferencia de 1,66 °C.

Población 
La parroquia cuenta con una población estimada de 69.417 habitantes, distribuidos en su mayoría en la parte sur-este abarcando a los Barrios Altos de Jalisco, Puntica de Piedra, Pueblo Aparte, y en la parte sur-oeste en las Residencias La Paragua, Isla Dorada, debido a que estas zonas cuentan con todos los servicios básicos, y se encuentran en un lugar de amplio intercambio comercial siendo por estos motivos atrayentes a los habitantes que allí se establecen. Por otra parte en la zona de Santa Rosa de Agua, se encuentra un número considerado de habitantes, debido al turismo y su adyacencia a las costas. Los Barrios y Urbanizaciones que ocupan la parte central de la parroquia, no tiene gran demanda poblacional debido al nivel medio que presentan los servicios básicos y que se encuentran en una zona de inestabilidad geológica como lo son el Barrio El Relleno y Altos de Milagro Norte. La parte norte de la parroquia está desprovisto de población, porque la mayoría de las personas se ubican en la parte sur, sin embargo, se están constituyendo actualmente edificaciones de índole comercial y habitacional, es decir, que en un futuro esta zona constará con un mayor número de habitantes.

Densidad 
La densidad es el resultado de la división del número total de habitantes entre la superficie en km². Hay que tomar en cuenta que si la superficie es pequeña la densidad será mayor. En la parroquia Coquivacoa la mayor densidad de la población se ubica en el Sector Zapara 2, Conjunto Residencial La Paragua, Isla Dorada. Mientras que en las otras zonas podemos observar una densidad baja debido a que la superficie es extensa.

Centros gubernamentales 
En la Zona Norte existe múltiples cuerpos de seguridad y defensa así como también de índole administrativo que le brindan atención a sus habitantes y le ofrecen mayor seguridad, tales como: Comando de la DISIP y el Comando de la Primera División de Infantería.

Centros turísticos y recreativos 
Entre los Centros Turísticos se destaca principalmente Los Palafitos de Santa Rosa de Agua, Playa de la Policía y todo el conjunto de playas que conforman la parte Este de la Parroquia. Los sitios recreativos que más se destacan son la Plaza Canta Claro, la Plaza del 18 de Octubre, los lugares de Comidas Rápidas como Pizza Hut, Burguer King, McDonald's y Nestico's; los turistas y habitantes los visitan en sus tiempos libres para disfrutar, divertirse y distraerse así como también para degustar de su gastronomía.

Vías de comunicación 
Las principales arterias viales existentes en esta localidad cuentan con buen asfaltado e iluminación; siendo estas vías de rápido acceso y mayormente transitada entre estas podemos citar: la Avenida Fuerzas Armadas, El Corredor Vial 45 Prolongación Avenida Circunvalación N.º 2, Avenida Milagro Norte y la Avenida que conduce a El Moján.

Clasificación de zonas

Barrios 
Monte Claro, 18 de Octubre, Altos de Jalisco, Pueblo Aparte, Nuevo Mundo, Santa Rosa de Tierra, Santa Rosa de Agua, Los Reyes Magos, Teotiste de Gallegos, Romulo Gallegos, El Valle, Cerro Los Cachos, El Relleno, La Lucha, Puntica de Piedra, Leonardo Ruiz Pineda, La Salina, Canchancha 11, Los Pescadores, Altos del Milagro Norte, lro de Mayo, Pueblo Nuevo, Los Manglares y El Desespero.

Sectores 
Rosal Norte, Rosal Sur, San Manuel, Pueblo Aparte, Monte Claro y Capitán Chico, 18 de Octubre.

Urbanizaciones 
La Paragua, La Paraguita, El Doral Sur, El Doral Norte, Caminos del Doral, El Rosal, Canta Claro, Irama, Las Camelias, Monte Bello, Acuarelas, Residencias Las Aves, Residencias Brisas del Lago,residencias los jardines , El Portón, Zapara, El Portal, Dunas del Mar, Bahía del Lago, Terranorte, Isla Dorada, Lago Country.

Referencias
 Atlas del Estado Zulia. Emilio Strauss, William Fuenmayor, José Romero.

Coquivacoa